«Little Talks» — дебютный сингл исландской инди-фолк группы «Of Monsters and Men». Песня была выпущена как ведущий сингл с первого альбома группы «My Head is an Animal». Также песня попала на мини-альбом «Into the Woods». На песню был снят клип.

Выход 
В 2011 году, после выступления на музыкальном фестивале «Iceland Airwaves» группа записывает «Little Talks» на станции сиэтлского радио KEXP-FM. В августе 2011 года песня попадает в ротацию на филадельфийском радио, благодаря чему группа начала набирать в популярность в Соединённых Штатах.

16 августа 2012 года песня достигла первого места в Ирландском чарте синглов.

2 февраля 2012 года был выпущен клип через YouTube.

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии